Bitwa pod Skałą (1228)
 Bitwa pod Skałą (1863)